

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Szymbark – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice 
 Szymbark – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca 
 Szymbark – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Zobacz też 
 Zamek w Szymbarku